Hünig ist der Familienname folgender Personen:
 Siegfried Hünig (1921–2021), deutscher Chemiker
 Natalie Hünig (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Thomas Hünig (* 1950), deutscher Immunologe

Siehe auch:
 Diisopropylethylamin oder Hünig-Base, tertiäres Amin